Sukkot – święto żydowskie
 Sukkot – pierwsze obozowisko Izraelitów w czasie exodusu
 Sukkot – miasto biblijne należące do pokolenia Gada